Kadath může znamenat:
 bájná hora s hradem „Velkých“ z tvorby H. P. Lovecrafta

v hudbě
Kadath (americká hudební skupina) – americká thrash metalová kapela
Kadath (německá hudební skupina) – německá grindcore/brutal death metalová kapela
Kadath (ruská hudební skupina) – ruská pagan black metalová kapela